Takin' It to the Streets é o sexto álbum de estúdio da banda americana The Doobie Brothers, lançado em 1976. É o primeiro disco com a participação de Michael McDonald. Vendeu 1 milhão de cópias só nos Estados Unidos (platina pela RIAA).

Faixas 
"Wheels of Fortune" (Simmons, Baxter, Hartman) – 4:54
"Takin' It to the Streets" (McDonald) – 3:56
"8th Avenue Shuffle" (Simmons) – 4:39
"Losin' End" (McDonald) – 3:39
"Rio" (Simmons, Baxter) – 3:49
"For Someone Special" (Porter) – 5:04
"It Keeps You Runnin'" (McDonald) – 4:20
"Turn It Loose" (Johnston) – 3:53
"Carry Me Away" (Simmons, Baxter, McDonald) – 4:09

Integrantes 
Tom Johnston - guitarra, vocal
Patrick Simmons - guitarra, vocal
Jeff "Skunk" Baxter - guitarra, steel guitar
Michael McDonald - teclado, vocal
Tiran Porter - baixo, vocals
John Hartman - bateria
Keith Knudsen - bateria, vocal

Músicos convidados

The Memphis Horns
Wayne Jackson - trompete
Andrew Love - sax
James Mitchell -  sax
Lewis Collins - trompa
Jack Hale - trombone
Bobby LaKind - congas
Richie Hayward - bateria (com Little John) na "Wheels Of Fortune"
Novi Novag - viola na "Losin' End"
Jesse Butler - órgão na "Takin' It To The Streets"
Maria Muldaur - vocal  na "Rio"
Dave Shogren - baixo
Ted Templeman - percussão

Álbuns de The Doobie Brothers
Álbuns de 1976